Primorskij 
 Kraj Primorskij
 Primorskij rajon